Karangsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 109,49), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 109,14), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 109,25), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 109,74), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,65, long 109,67), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,32, long 109,45), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,34, long 109,57), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,26, long 109,78), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 109,62), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 108,90), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 109,28), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,41, long 109,33), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,73, long 108,48), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,98, long 108,41), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 111,08), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,16, long 109,22), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 109,96), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,42, long 107,83), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,97, long 107,34), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,25, long 107,21), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,35, long 107,43), 
 Kelurahan Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 110,07), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 110,59), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 109,60), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,51, long 110,95), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,03, long 110,89), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,90, long 108,69), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,03, long 109,62), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,89, long 108,94), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,13, long 112,03), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,11, long 113,22), 
 Desa Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,34, long 114,19), 
 Kelurahan Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,11, long 112,16), 
 Kelurahan Karangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -6,88, long 112,05), 

Robotskapade Indonesienförgreningar